Peelen ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Peelen (1882–1965), niederländische Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin
 Leo Peelen (1968–2017), niederländischer Radsportler